

Bible 
 Naamân, fils de Benjamin
 Naaman, chef d'armée de Adad-Idri

Dans le sport 
 Adel Namane, footballeur algérien
 Naaman Roosevelt, footballeur américain
 Naman Keïta, athlète français

Dans la culture 
 Brahman Naman, comédie indienne
 Éditions Naaman de Sherbrooke, maison d'éditions quebécoise

Autres personnages 
 Abdallah Naaman, écrivain libanais
 Antoine Naaman, professeur, journaliste, écrivain
 Issam Naaman, homme politique libanais
 Naama Tsabar, artiste sculptrice israélienne
 Naâman, artiste de reggae français
 Naaman Belkind, membre de l'organisation Nili
 Soumaya Naamane Guessous, sociologue marocaine

Toponymes 
 Namané, localité de la Côte d'Ivoire
 Daïra de Sidi Naamane, circonscription administrative algérienne
 Daïra de Souk Naamane, circonscription administrative algérienne
 Sidi Naamane, commune dans la wilaya de Médéa en Algérie
 Sidi Namane, commune dans la wilaya de Tizi Ouzou en Algérie
 Souk Naamane, commune dans la wilaya d'Oum El Bouaghi en Algérie

Voir aussi